La Süper Lig 2010-2011 è stata la 53ª edizione della Süper Lig, la massima divisione turca. È iniziata il 14 agosto 2010 ed è terminata il 22 maggio 2011.

Il campionato è stato vinto dal Fenerbahçe, che ha conquistato il suo 18º titolo nazionale, salvo essere poi incriminato per illecito sportivo. Dopo essere stato squalificato dalla UEFA il Fenerbahçe, in segno di protesta, aveva chiesto la retrocessione in seconda divisione alla Federazione calcistica della Turchia, ma la richiesta è stata respinta.

La UEFA ha iscritto il Trabzonspor in Champions League al posto del Fenerbahçe in qualità di Campione di Turchia a tavolino.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Campione di Turchia
      Ammessa alla UEFA Champions League 2011-2012
      Ammessa alla UEFA Europa League 2011-2012
      Retrocesse in TFF 1. Lig 2011-2012

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti totali realizzat

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
Aggiornati al 22 maggio 2011.

Squadre

Maggior numero di vittorie: Fenerbahçe  (26)
Minor numero di sconfitte: Trabzonspor (2)
Miglior attacco: enerbahcçe (84 gol fatti)
 Miglior difesa: Trabzonspor (23 gol subiti)
Miglior differenza reti: Fenerbahcçe (+50)
Maggior numero di pareggi: Antalyaspor (12)
Minor numero di pareggi: Fenerbahcçe, Galatasaray e Manisaspor (4)
Minor numero di vittorie: Konyaspor (4)
Maggior numero di sconfitte: Kasımpaşa (21)
Peggior attacco: Konyaspor (28 gol fatti)
Peggior difesa: Kasımpaşa (71 gol subiti)
Peggior differenza reti: Kasımpaşa (-40)

Partite
Partita con più reti: Kasımpaşa - Fenerbahcçe, Bucaspor - Fenerbahçe 3-5 (8)
Partita con maggior scarto di gol: Kasımpaşa - Trabzonspor 0-7 (7)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Campionato turco di calcio